Mark Baker, né en 1959 à Londres, est un réalisateur de film d'animation britannique.
 Mark Baker est un batteur du groupe Ministry.